Akira (manga), een cyberpunk-manga gemaakt door Katsuhiro Otomo
 Akira (anime), een animefilm uit 1988, gebaseerd op de manga
 Akira (sterrenstelsel), een sterrenstelsel vernoemd naar de manga
 DJ Akira, Nederlands dj en producer van hardcore, terrorcore en speedcore
 Asa Akira, Japans-Amerikaans pornoactrice en model